Androt ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Androt (1781–1804), französischer Komponist
 Jules Androt, belgischer Boxer

Siehe auch:
 Andro
 Andreau